Lohnverrechnung beschreibt:
 Lohnverrechnung in Deutschland, siehe Lohnbuchhaltung
 Lohnverrechnung (Österreich)